Тиден — шведская фамилия.

 Тиден, Владимир Владимирович (1905—1944) — советский государственный деятель
 Тиден, Карл Васильевич (1830–1885) — инженер-архитектор, губернский архитектор и губернский инженер Саратова.
 Тиден, Эдуард Христофорович (1834—1897) — русский инженер и архитектор